Grant Park (Chicago)
 Grant Park (Illinois)

Desambiguações de topônimos